Vercellino – cognome italiano
 Mario Vercellino – generale italiano